Токар — двадцать седьмая буква бенгальского алфавита, обозначает глухой альвеолярный взрывной согласный /t/.

Лигатуры: 
ৎক = ত + ক ; 
ত্ত = ত + ত ; 
ত্ত্ব = ত + ত + ব ; 
ত্ত্য = ত + ত + য ; 
ত্থ = ত + থ ; 
ত্ন = ত + ন ; 
ত্ব = ত + ব ; 
ত্ম = ত + ম ; 
ত্ম্য = ত + ম + য ; 
ত্য = ত + য ; 
ত্র = ত + র ; 
ত্র্য = ত + র + য ; 
ৎল = ত + ল ; 
ৎস = ত + স .

Лигатурный вариант написания - кхондо то.

Бенгальский алфавит